Sadeler ist der Familienname folgender Personen:

 Egidius Sadeler (um 1570–1629), flämischer Maler und Kupferstecher 
 Jan Sadeler (1550–1600), flämischer Kupferstecher
 Johann Sadeler, eigentlich Johann Lollio (≈1600–1667), Architekt und Festungsbauer der Renaissance und des Barock in Düsseldorf